Le protecteur du citoyen est une institution correspondant à l'ombudsman. Plusieurs ombudsmens portent cette dénomination :
 le protecteur du citoyen au Québec ;
 le protecteur du citoyen en Haïti.